Должа́нский — фамилия. Известные носители:

 Должанский, Александр Наумович (1908—1966) — советский музыковед.
 Должанский, Николай Иванович (1917—2011) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Должанский, Роман Павлович (род. 1966) — российский театральный критик.
 Должанский, Самуил Аронович (1902—1942) — советский художник.
 Должанский, Феликс Витальевич (1937—2008) — советский и российский геофизик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Должанский, Юрий Моисеевич (1923—1943) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.

См. также 
 Должанский — бывшее название посёлка Должанское в Луганской области Украины.
 
 
 Должанск